Star eller STARS kan syfta på:

 Dallas Stars – ishockeyklubb som spelar i National Hockey League
 Minnesota North Stars – tidigare ishockeyklubb som spelade i National Hockey League
 STAR – en svensk allmännyttig ideell astronomiförening, se Stockholms amatörastronomer
 Star (biograf) – en biograf i Göteborg
 Star (skidtillverkare) – 
 S.T.A.R.S. – en fiktiv styrka i spelserien Resident Evil

Film
 Star (kortfilm) – en kortfilm från 2001 med Madonna
 The Star (film) – en film från 1952 med Bette Davis
 Star (TV-film) – en TV-film från 1993 med Jennie Garth och Craig Bierko

Litteratur 
 The Star – en novell av Arthur C. Clarke, se Stjärnan (novell)
 Star (Danielle Steele) – en roman av Danielle Steel
 Star (Pamela Anderson) – en roman av Pamela Anderson

Media

TV-kanaler
 Star! – en svensk tv-kanal med fokus på nöje
 STAR TV – Satellite Television Asian Region
 Star Channel – en grekisk markbunden TV-kanal
 Starz! – en kabel-TV-kanal i USA
 Star TV – en turkisk landsomfattande TV-kanal

Tidningar
The Daily Star – brittisk nyhetstidning
The Star (London) – en brittisk nyhetstidning i London som nu upphört
The Star (Malaysia) – en nyhetstidning i Malaysia
The Star (South Africa) – en sydafrikansk nyhetstidning
 Toronto Star – en kanadensisk nyhetstidning

Musik

Musikgrupper
Stars (kanadensisk musikgrupp) – en kanadensisk indierockgrupp
Starz (musikgrupp) – heavy metal-grupp från USA
 STAR (musikgrupp) – en svensk musikgrupp

Musikalbum
Stars (musikalbum) – brittiske soulmusikern Simply Reds album från 1991
Stars - The Best of 1992 - 2002, ett samlingsalbum från 2002 av den irländska musikgruppen The Cranberries
 Star Turtle – ett funkalbum av Harry Connick Jr med musik inspirerad av New Orleans

Sånger
Star (Bryan Adams-låt) – en sång av Bryan Adams från soundtracket till filmen Jack från 1996
Star (David Bowies-låt) – en sång ab David Bowie från hans album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars från 1972
Star (Silverbullit-låt) – en sång av gruppen Silverbullit från deras album, Citizen Bird från 2001
Star (Stealers Wheel-låt) – en sång av gruppen Stealers Wheel från deras album Ferguslie Park från 1973
 Stars (Roxette-låt) – en sång av den svenska popduon Roxette
 Stars (Switchfoot-låt) – en sång av alternativa rockgruppen Switchfoot, från deras album Nothing Is Sound från 2005.
 Stars (t.A.T.u.-låt) – en sång av den ryska duon Tatu, från deras album 200 km/h in the Wrong Lane från 2002.
 Stars (Les Misérables-låt) – en sång i musikalen Les Misérables (musikal), sjungen som solo av karaktären Javert

Musikal
Stars (musikal) – en svensk musikal från 2003

Teknik
Xerox Star – en arbetsstation introducerad 1981 av Xerox
Star (programpaket) – utvecklad för operativsystemet CP/M

Transport
 Star (bil) – en bil av Durant från 1920-talet
 Star Motor Company – brittiskt billtillverkarföretag åren 1898-1932
 Starbåt – en typ av segelbåt
 Star Alliance – en flygbolagsallians
 Star Cruises – en kryssningslinje
 White Star Line – ett rederi som ägde bland annat fartygen Britannic, Olympic och Titanic
 FCS Star – polskt lastbilstillverkarföretag
 M/S Star – en färja

Geografi

Papua Nya Guinea
 Star Mountains – en bergskedja

USA 
1 Star (ort i USA, North Carolina), Montgomery County, 
2 Star (gruva i USA, Kalifornien), Calaveras County, 
3 Star, Idaho, ort, Ada County,

Se även
Black Star – flera betydelser
 Starz – flera betydelser

Robotskapade USAförgreningar